Оупън Же Де Еф Сюез 2014 е 22-рото издание на Оупън Же Де Еф Сюез. Турнирът е част от категория „Висши“ на WTA Тур 2014. Провежда се в Париж, Франция от 25 януари до 2 февруари.

Сингъл 
Победителката от 2013 г. Мона Бартел защитава титлата си, но отпада в първи кръг от Кирстен Флипкенс.

Анастасия Павлюченкова печели титлата, отстранявайки Сара Ерани във финалния двубой с 3 – 6, 6 – 2, 6 – 3.

Поставени тенисистки 
Първите четири поставени почиват в първия кръг на турнира.

Основна схема

Легенда 

 Q ( – квалификант) – тенисист, преминал квалификациите
 WC ( – уайлд кард) – специална покана от организаторите на турнира
 LL ( – щастлив губещ) – най-високоранкираният тенисист, отпаднал в последния кръг на квалификациите, влиза в основната схема на мястото на друг играч, отказал се от участие в турнира поради някаква причина
 Alt ( – заместник) – играч, който получава място в турнира след отказването на друг тенисист
 SE ( – специален допуск) – тенисист, който не може да участва в квалификациите, тъй като все още играе в друг турнир, получава място в основната схема чрез special exempt
 PR ( – защитаващ ранкинг) – използва се за допускане на тенисисти, които дълго време са отсъствали от тура поради контузии и в резултат са се смъкнали в ранглистата
 w/o ( – служебна победа) – при отказване на играч още преди началото на мач, опонентът му печели служебно
 r ( – отказал се) – при оттегляне на тенисист по време на мач, най-често поради здравословни причини
 d ( – неизпълнение) – отстраняване на играч за неспортсменско поведение

Финална фаза

Горна половина

Долна половина

Двойки 
Сара Ерани и Роберта Винчи защитават титлата си от предната година, но се оттеглят преди началото на мача си от полуфиналите срещу Тимеа Бабош и Кристина Младенович.

Анна-Лена Грьонефелд и Квета Пешке печелят трофея след победа над Бабош и Младенович във финала с 6 – 7(7 – 9), 6 – 4, [10 – 5].

Поставени двойки

Основна схема

Легенда 

 Q ( – квалификант) – тенисист, преминал квалификациите
 WC ( – уайлд кард) – специална покана от организаторите на турнира
 LL ( – щастлив губещ) – най-високоранкираният тенисист, отпаднал в последния кръг на квалификациите, влиза в основната схема на мястото на друг играч, отказал се от участие в турнира поради някаква причина
 Alt ( – заместник) – играч, който получава място в турнира след отказването на друг тенисист
 SE ( – специален допуск) – тенисист, който не може да участва в квалификациите, тъй като все още играе в друг турнир, получава място в основната схема чрез special exempt
 PR ( – защитаващ ранкинг) – използва се за допускане на тенисисти, които дълго време са отсъствали от тура поради контузии и в резултат са се смъкнали в ранглистата
 w/o ( – служебна победа) – при отказване на играч още преди началото на мач, опонентът му печели служебно
 r ( – отказал се) – при оттегляне на тенисист по време на мач, най-често поради здравословни причини
 d ( – неизпълнение) – отстраняване на играч за неспортсменско поведение

Схема

Външни препратки 
 Официален сайт
 Схема на сингъл
 Схема на квалификациите
 Схема на двойки

WTA Тур 2014
Оупън Же Де Еф Сюез
Турнири по тенис на твърд корт